Reichskriegsgericht – najwyższy sąd wojskowy III Rzeszy
 Granat RKG-3 – radziecki granat przeciwpancerny